Eduardo Palomo - um ator mexicano.
Bruno Rodrigo Fenelon Palomo - um futebolista brasileiro.
Desambiguações de sobrenomes